Castle Hill (Ipswich), een wijk in Ipswich
 Castle Hill (Huddersfield), een heuvel bij Huddersfield